Ел Хапонес има више значења:

 Ел Хапонес (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Хапонес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику